Мото Гран-Прі Австрії 2016 року, офіційна назва NeroGiardini Motorrad Grand Prix von Österreich — десятий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2016, який відбувався 12-14 серпня 2016 року на трасі Ред Бул Ринг, розташованій поруч з містом Шпільберг в Австрії. Гран-прі стало першим після літньої перерви у чемпіонаті та розпочало другу половину сезону. Етап пройшов вперше з 1997 року та став знаковим для команди «Ducati Corse» — її гонщик Андреа Янноне здобув першу перемогу для команди з моменту перемоги Кейсі Стоунера на Гран-Прі Австралії 2010; до того ж, друге місце посів його партнер Андреа Довіціозо — востаннє до цього два перших місця займали гонщики команди на Гран-Прі Австралії 2007, коли компанію Стоунеру склав Лоріс Капіроссі. Окрім цього, на етапі в команді «Sky Racing Team VR46» виник конфлікт з гонщиком Романо Фенаті, який був знятий з гонки та завершив свої виступи у команді.

MotoGP

Результати гонки 
На етапі по вайлд-кард виступив гонщик команди «Ducati Team» Мікеле Пірро.

Оскільки Гран-Прі проводилось вперше після перерви в 19 років, то трек був невідомий для всіх гонщиків, за виключенням Валентіно Россі, який брав участь у гонках 1996-1997 років. Тому передбачити переможця було важко, усі лідери мали рівні шанси. Вже з перших кваліфікаційних заїздів стало очевидним, що найбільші шанси на перемогу тут мають гонщики «Ducati Team» Андреа Янноне та Андреа Довіціозо, які були кращими під час вільних практик. Найшвидшим у кваліфікації став Янноне, який здобув лише другий поул за чотири сезони виступів в «королівському» класі; другим став Валентіно Россі, третім — Довіціозо. Лідер сезону Марк Маркес, який зазвичай успішно виступає у кваліфікації, показав лише п'ятий результат.

Гонка підтвердила претензії гонщиків Ducati на перемогу: зі старту гонки Янноне очолив заїзд, за спиною якого їхав Довіціозо. На невеликій відстані за ними розмістились гонщики Yamaha Лоренсо та Россі, за якими слідували Маркес на Honda та Віньялес на Suzuki. На десятому колі Довіціозо обігнав колегу, очоливши заїд, проте Янноне не здався, і через десять кіл повернув собі лідерство в гонці. На руку йому зіграв вдалий вибір покришок — на відміну від усіх інших гонщиків-лідерів сезону, які встановили на переднє колесо покришки з середньою жорсткістю гуми, а на заднє з твердою, він зупинив свій вибір на м'яких для переднього колеса та середніх для заднього. Приберігши резину на початку, ближче до кінця гонки він зміг проїзджати свої найшвидші кола, підтвердженням чого стало найшвидше коло, яке Андреа проїхав на 24-у з 28 кіл гонки. Янноне заслужено довів гонку до переможного фінішу, здобувши свою дебютну перемогу в королівському класі. Довіціозо змушений був задовольнитись другим місцем, третім же фінішував чинний чемпіон світу Лоренсо, який зумів захистити свою позицію в боротьбі з досвідченим Россі.

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку;
  — гонщик допустив фальстарт та був покараний проїздом по піт-лейну.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу MotoGP.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
Перемогу у гонці здобув чинний чемпіон світу та лідер сезону Йона Зарко. Хоча старт заїзду для нього виявився невдалим, і на початку дистанції він їхав лише п'ятим, проте він коло за колом зумів зменшити відставання, і на сімнадцятому колі зумів обігнати лідера заїзду Франко Морбіделлі та очолити перегони. До кінця гонки він не віддав своєї переваги та здобув свою четверту перемогу в останніх п'яти гонках. Другим фінішував Морбіделлі, для якого цей результат став найуспішнішим у кар'єрі. Доповним призову трійку головний переслідувач Зарко у загальному заліку Алекс Рінс, і для нього цей подіум став п'ятим в сезоні.

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу Moto2.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Moto3 
На етапі по вайлд-кард виступили гонщики команди «Mahindra Racing» Марко Беззеччі та Стефано Манці. Також в команді «Peugeot MC Saxoprint» Алексіса Масбу через низькі результати замінив Альберт Аренас.

Гонка пройшла в класичному для класу Moto3 стилі: пілоти часто обганяли один одного, а лідером гонки в різний її період були п'ять різних гонщиків. В підсумку переможцем став Жоан Мір, для якого цей тріумф став дебютним у кар'єрі. Друге місце зайняв Бред Біндер, і для нього цей подіум став восьмим у десяти гонках сезону. Доповнив призову трійку Енеа Бастіаніні, здобувши третю бронзу в останніх чотирьох гонках сезону.

Результати гонки 

Примітки:
  — гонщик був покараний пропуском одного гонщика через часті виїзди за межі треку.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу Moto3.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Австрії
2016
Австрія